Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Kerry Reid 1–6, 6–1, 6–4.

Teste di serie 
 Virginia Wade (campionessa)
 Tracy Austin (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1978